Сисачко-Мославачка, Сисакско-Мославинская жупания () — жупания в восточной части Центральной Хорватии. Административный центр жупании — город Сисак.

Название жупании образовано от имени города Сисак и региона Мославина.

Географическое положение 
Жупания граничит с жупаниями Карловачка на западе, Загребачка на севере, Бьеловарско-Билогорска и Пожешко-Славонска на северо-западе и Бродско-Посавска на востоке, а также с Боснией-Герцеговиной на юге.

Самая живописная часть жупании — Мославина с природным парком Лоньско-Поле.

История 
Столица жупании, город Сисак, был столицей римской провинции Паннония-Савия и самым крупным городом в регионе на слиянии рек Купа и Сава.

Покровитель города Сисак — святой Квириний, первый христианский епископ, подвергнутый пыткам во времена гонений на христиан при императоре Диоклетиане. Легенда гласит, что его привязали к мельничному жернову и бросили в реку, однако он чудесным образом спасся и продолжал своё служение Богу.

Сисак стал известен благодаря битве при Сисаке 1593 года, когда войско Священной Римской империи одержало победу над турецкой армией Османской империи.

В Сисаке располагается самый крупный в Хорватии металлургический завод, работающий при поддержке факультета металлургии Загребского университета, находящегося в Сисаке, и самый крупный нефтеочистительный завод. Они связаны с нефтехимическим производством в соседнем городе Кутина.

Демография 
По данным переписи 2011 года общее население жупании составляет 172 439 человек. Крупнейшие города — Сисак, Петриня и Кутина.

По данным переписи в жупании проживает 142 077 хорватов (82,39 %), 21 002 серба (12,18 %), 2464 боснийцев (1,43 %). Для прочих национальностей не превышает 1 %. Преобладающее вероисповедание — католицизм (79,27 %). 12,23 % составляют православные, 2,4 % мусульмане. 4,96 % не религиозны или отказались отвечать.

Административное деление 

Жупания разделена на 7 городов, 12 общин и 456 населённых пунктов.

Города:
 Сисак, столица жупании, население 33 322 человека
 Петриня, население 15 683 человека
 Кутина, население 13 735 человек
 Новска, население 7028 человек
 Глина, население 4680 человек
 Поповача, население 4207 человек
 Хрватска-Костайница, население 2127 человек

Общины:
 Доньи-Кукурузари
 Двор
 Гвозд
 Хрватска-Дубица
 Ясеновац
 Лекеник
 Липовляни
 Маюр
 Мартинска-Вес
 Суня
 Топуско
 Велика-Людина

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница правительства жупании
 Туристическое сообщество жупании
 Информация о регионе Мославина 
 Туристическое сообщество в регионе Мославина